Gantner ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Gantner (* 1968), Schweizer Wirtschaftsführer
 Bernard Gantner (1928–2018), französischer Maler, Lithograf und Illustrator
 Christian Gantner (* 1980), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Gösta Gantner (* 1979), deutscher Philosoph, Publizist und Kulturmanager
 Johannes Gantner (* um 1530; † 1605), Schweizer reformierter Pfarrer
 Joseph Gantner (1896–1988), Schweizer Kunsthistoriker, Herausgeber und Autor
 Manfried Gantner (* 1945), österreichischer Wirtschaftswissenschaftler
 Matei Gantner (* 1934), rumänischer Tischtennisspieler und -trainer.
 Ruth Arnet Gantner (* 1962), Schweizer Rechtswissenschafterin
 Theo Gantner (1931–2021), Schweizer Volkskundler
 Volker Gantner (* 1945), deutscher Kommunalpolitiker
 Wilhelm Gantner (* 1949), österreichischer Politiker (ÖVP) und Unternehmer

Siehe auch
 Gentner